Сен-Марсе́ль () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия. Относится к кантону Конфлан-ан-Жарнизи.

География 					
Сен-Марсель расположен в 17 км к западу от Меца и в 55 км к северо-западу от Нанси. Соседние коммуны: Верневиль на северо-востоке, Гравлот и Резонвиль на юго-востоке, Вьёнвиль на юге, Марс-ла-Тур на юго-западе, Брювиль и Донкур-ле-Конфлан на северо-западе.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 139 человек.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 						

Коммуны департамента Мёрт и Мозель